Центр тяжести может означать:
 Российская рок-группа Центр тяжести
 Физическое понятие (см. раздел Центр тяжести в статье Центр масс)
 Центр тяжести — альбом поп панк группы 1,5 кг Отличного Пюре